Сезон НХЛ 2020/2021 стартовал 13 января 2021 года и стал 104-м (103-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса, лига отложила старт регулярного чемпионата и изменила составы дивизионов. В итоге каждая команда провела по 56 матчей только внутри своих дивизионов. Победителем регулярного чемпионата, 3-й раз в своей истории стал клуб «Колорадо Эвеланш».

Обладателем Кубка Стэнли, второй год подряд, стал клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», который в финальной серии обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Самым ценным игроком плей-офф стал вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, а самым ценным игроком сезона стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Мaкдэвид.

Предшествующие события

Влияние COVID-19 на сроки и формат чемпионата 
В связи с пандемией коронавируса лига была вынуждена приостановить сезон 2019/20 на 4,5 месяца, из-за чего сдвинулись сроки начала следующего чемпионата. Предварительной датой старта сезона 2020/21 рассматривалось 1 декабря 2020 года, но в октябре того же года лига и профсоюз игроков объявили о намерении начать сезон 1 января 2021 года. 20 декабря стороны ратифицировали соглашение о проведении сезона по условиям которого регулярный чемпионат стартует 13 января и завершится 8 мая. Также были изменены составы дивизионов, один из которых состоит только из семи канадских клубов, что обусловленно сложностями с пересечением канадско-американской границы в условиях пандемии COVID-19. Каждая команда проводит по 56 матчей внутри своих дивизионов, которые выглядят следующим образом:

Восточный дивизион
 «Баффало Сейбрз»
 «Бостон Брюинз»
 «Вашингтон Кэпиталз»
 «Нью-Джерси Девилз»
 «Нью-Йорк Айлендерс»
 «Нью-Йорк Рейнджерс»
 «Питтсбург Пингвинз»
 «Филадельфия Флайерз»

Западный дивизион
 «Анахайм Дакс»
 «Аризона Койотис»
 «Вегас Голден Найтс»
 «Колорадо Эвеланш»
 «Лос-Анджелес Кингз»
 «Миннесота Уайлд»
 «Сан-Хосе Шаркс»
 «Сент-Луис Блюз»

Северный дивизион
 «Ванкувер Кэнакс»
 «Виннипег Джетс»
 «Калгари Флэймз»
 «Монреаль Канадиенс»
 «Оттава Сенаторз»
 «Торонто Мейпл Лифс»
 «Эдмонтон Ойлерз»

Центральный дивизион
 «Даллас Старз»
 «Детройт Ред Уингз»
 «Каролина Харрикейнз»
 «Коламбус Блю Джекетс»
 «Нэшвилл Предаторз»
 «Тампа-Бэй Лайтнинг»
 «Флорида Пантерз»
 «Чикаго Блэкхокс»

В плей-офф выходят 16 команд, по 4 лучших из каждого дивизиона. Розыгрыш Кубка Стэнли состоит из четырёх раундов, однако первые два раунда играются между соперниками по дивизиону.

Драфт 
Драфт новичков прошёл в режиме онлайн с 6 по 7 октября 2020 года, где под общим 1-м номером клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алекси Лафреньера.

Потолок зарплат 
По сравнению с предыдущим сезоном, на сезон 2020/21 лига не стала менять потолок зарплат и оставила верхний предел фонда оплаты команд на уровне $ 81,5 млн., а нижний предел составил $ 60,2 млн. По условиям коллективного соглашения заключённого 10 июля 2020 года потолок зарплат сохранится на уровне $ 81,5 млн, пока доходы лиги не превысят $ 3,3 млрд.

Арены 
1 марта 2020 года «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о проведении всех своих домашних матчей в сезоне 2020/21 на арене «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум». В 2015 году «Айлендерс» переехали в «Барклайс-центр», а с 2018 по 2020 года разделяли домашние матчи между «Барклайс-центром» и «Нассау Колизеум».

22 октября 2020 года права на название домашней арены «Колорадо Эвеланш» приобрела компания Ball и переименовала её с «Пепси-центр» в «Болл-арену».

Форма 
В сезоне 2020/21 команды проводили некоторые матчи в ретро-форме специально разработанной компанией Adidas для каждого клуба. Также несколько клубов изменили дизайн своей основной формы. «Баффало Сейбрз» вернулся к форме образца 1970—1996 годов, «Калгари Флэймз» к форме 1980—1994 годов, клуб «Оттава Сенаторз» вернул форму и эмблему времён своего дебютного сезона, а «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» представили третьи комплекты игровых джерси.

Перенос запланированных на сезон матчей 
Из-за пандемии коронавируса лига и профсоюз игроков приняли решение не проводить запланированные матчи в Европе в сезоне 2020/21, которые должны были состояться в Мангейме, Берне, Праге и Хельсинки.

22 октября 2020 года лига объявила о переносе матча «Зимней классики» между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», а также матча всех звёзд, которые были запланированы на 1 января и 30 января 2021 года соответственно.

23 декабря лига также перенесла матч «Стадионной серии», который должен был пройти 20 февраля в Роли.

Спонсорство 
С сезона 2020/21 лига разрешила командам размещать рекламу на шлемах игроков. Первыми клубами разместившими рекламу стали «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Девилз» и «Нэшвилл Предаторз».

Также каждый дивизион получил отдельное спонсорское название.

Изменения в руководстве команд

Главные тренеры

Генеральные менеджеры

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 13 января 2021 года пятью матчами. По расписанию завершиться чемпионат должен был 8 мая, однако из-за многочисленных переносов последний матч состоялся 19 мая.

Отложенные матчи

По протоколу COVID-19 

НХЛ перенесла четыре первых матча регулярного чемпионата «Даллас Старз», намеченные на 14, 15, 17 и 19 января;
Были отложены матчи «Каролины Харрикейнз» назначенные на 19, 21, 23 и 26 января;
Перенесены три матча «Вегас Голден Найтс» назначенные на 28 января, 1 и 3 февраля;
Перенесены шесть матчей «Нью-Джерси Девилз» назначенные на период со 2 по 15 февраля;
Перенесены шесть матчей «Баффало Сейбрз» назначенные на период со 2 по 13 февраля;
Отложены шесть матчей с участием «Миннесоты Уайлд» назначенные на период с 4 по 13 февраля;
Перенесены четыре матча «Колорадо Эвеланш», которые должны были состоятся с 6 по 11 февраля;
Два матча «Филадельфии Флайерз» намеченные на 9 и 14 февраля перенесены;
Отложен матч между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс», который должен был состояться 25 февраля;
Перенесены два матча «Бостон Брюинз» намеченные на 20 и 23 марта против «Баффоло Сейбрз» и «Нью-Йорк Айлендерс» соответственно;
Отложены четыре матча «Монреаль Канадиенс» назначенные на период с 22 по 28 марта;
НХЛ перенесла десять матчей «Ванкувер Кэнакс», которые должны были состояться с 31 марта по 17 апреля;
Перенесены три игры «Колорадо Эвеланш», которые должны были состояться 16, 19 и 20 апреля.

По другим причинам 
Из-за неблагоприятных погодных условий в Далласе лига отложила проведение домашних матчей «Даллас Старз» намеченных на 15 и 16 февраля против «Нэшвилл Предаторз», а также 18 и 20 февраля против «Тампы-Бэй Лайтнинг»;
 Матч «Лос-Анджелес Кингз» — «Сент-Луис Блюз» намеченный на 15 марта был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий;
 Матч между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», который должен был состояться 12 апреля был перенесён из-за протестов в Бруклин-Сентер вспыхнувших после убийства Данте Райта.

Матчи на открытом воздухе 

20 и 21 февраля 2021 года клубы НХЛ провели два матча на озере Тахо. В первом матче «Колорадо Эвеланш» сыграл с «Вегас Голден Найтс», а во втором «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Оба матча прошли без зрителей.

Турнирное положение команд 
По итогам регулярного чемпионата согласно официальному сайту НХЛ

Восточный дивизион

Западный дивизион

Северный дивизион

Центральный дивизион 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;
 p — обладатель Президентского кубка;
 у — чемпион дивизиона.

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Меньшее число сыгранных матчей (или наивысший процент набранных очков. Показатель «%»);
 Количество побед в основное время. Показатель «ВО»;
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО»;
 Общее количество побед. Показатель «В»;
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты «лишних» домашних игр в этом случае также не учитываются);
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб. Показатель «РШ»;
 Количество заброшенных шайб. Показатель «ШЗ».

Статистика игроков 
По итогам регулярного чемпионата согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки

Три звезды недели

Лучшие игроки месяца

Достижения

Последний сезон

Плей-офф

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Символические сборные Всех звёзд

Примечания

Источники 

НХЛ в сезоне 2020/2021
Сезоны НХЛ
2021 год в хоккее
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19